Метробанк:
 «Метробанк» () — філіппінський комерційний банк, створений у 1962. Другий за величиною банк Філіппін. 
 «Метробанк» () — американський комерційний банк. 
 «Метробанк» — російський комерційний банк, створений у 1993. 
 «Метробанк» () — англійський комерційний банк, створений у 2010.